Oberhaid ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Oberhaid (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Oberhaid (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Oberhaid (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Oberhaid (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberhaid (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberhaid (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberhaid (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern

Tschechien:
 Horní Dvořiště, Gemeinde im Okres Český Krumlov
 Zbytiny, Dorf bei Prachatitz in Westböhmen

Siehe auch:
 Oberheid
 Oberhaide
 Hochhaide
 Hohe Heide